Blond (Alta Viena), municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió del Llemosí 
 Phillip Blond (Liverpool, 1966), pensador polític i teòleg britànic.
 Monts de Blond